Lehigh (Oklahoma)
Lehigh (Iowa)
Lehigh (Kansas)
691 Lehigh
Lehigh Acres
Condado de Lehigh

Desambiguação
Desambiguações de topônimos